Cézac puede referirse a: 

 Cézac, comuna francesa situada en Gironda.
 Cézac, comuna francesa situada en Lot.